Dražica je ime več naselij:

 Dražica, Občina Borovnica, Slovenija
 Dražica, Veliki Grđevac, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvaška